Baru es un nombre por el que se conoce a:

Personajes 
 Hervé Barulea (n.1947), historietista francés cuyo pseudónimo artístico es Baru.

Animales 
 Baru,  género extinto de cocodrilo mekosuquino (subfamilia Mekosuchinae), surgido en Australia durante el Oligoceno superior.

Plantas  
la especie  vegetal Dipteryx alata, una leguminosa del orden de las fabáceas (Fabaceae) endémica de Brasil, en su nombre vulgar o común.

Divisiones  políticas 
 Baru, un villorrio en la provincia iraní de Teherán;
 Baru, localidad de Demonte, en Italia;
 Baru u homófonamente escrito a la inglesa: Baroo, una localidad en la provincia paquistaní del Panyab;
 Baru, comuna del distrito de Hunedoara, en Rumania;
Por otra parte el topónimo Baru se aplica a varios distritos de Indonesia:

 Baru (Batang Kuis), una provincia en el norte de Sumatra;
 Baru (Jeumpa), una localidad en  la provincia de Aceh;
 Baru (Manggar), un distrito en la provincia de Banka-Billiton o, más modernamente  denominada Bangka-Belitung;
 Baru (Maro Sebo), en la provincia de Jambi o Yambi;
 Baru (Mestong), también en la provincia de Jambi;
 Baru (Pulau Rakyat), en la provincia de Sumatra del Norte;
 Baru (Sama Dua), en la provincia de Aceh;
 Baru (Sarolangun), en la provincia de Jambi;
 Baru (Sungai Tenang), localidad también ubicada en la provincia de Jambi.

En Indonesia la palabra baru (casi siempre correspondiendo a la palabra taxonómica Hibiscus) entre otros significados puede ser significante de las siguientes especies:
 Baru / Hibiscus: Hibiscus tiliaceus; 
 Hibisco de montaña: Hibiscus similis.
O a la especie marina:
 Thespesia populnea.

Otros 
 Baru, diminutivo que se le da a los creyentes picabaru, linaje doctrinario del chino Maruka de los cuales se dividen en dos ramas (birameo y boabase)